КОНАСУПО има више значења:

 КОНАСУПО (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 КОНАСУПО, Алмасен Рурал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 КОНАСУПО, Гранеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику